«Браунинги» — псевдоним известного литературного дуэта XIX века, состоящего из: 

 Роберт Браунинг (7 мая 1812 года - 12 декабря 1889 года) — английский поэт и драматург, его наиболее известная работа "Кольцо и книга".

 Элизабет Барретт Браунинг (6 марта 1806 года - 29 июня 1861 года) - известная английская поэтесса Викторианской эпохи.